Cette page contient les pages d'homonymie de Albatros, L'Albatros et Les Albatros.

Albatros est le nom usuel donné aux oiseaux de la famille des Diomédéidés.

Arts 
L'Albatros, Albatros ou Les Albatros peut désigner :

Littérature 
 L'Albatros, un poème de Charles Baudelaire dans son recueil Les Fleurs du mal ;
 Albatros, la machine volante de Robur le Conquérant, héros du roman homonyme de Jules Verne publié en 1886 ;
 L'Albatros, un roman d'Antonine Maillet publié en 2011 ;

Cinéma 
 L'Albatros, un film de Jean-Pierre Mocky sorti en 1971 ;
L'Albatros, un court-métrage français réalisé par Daniel Le Bras en 2007 ;
 Albatros, un film de Xavier Beauvois sorti en 2021 ;

Musique 
 Albatros, un groupe de musique italien fondé par Toto Cutugno et actif dans les années 1970 ;
 Albatros, une chanson de la chanteuse suédoise Carola extraite de l'album Carola... with Love sorti en 1984 ;
 Les Albatros, une chanson de Léo Ferré figurant sur l'album La Solitude sorti en 1971 ;

Théâtre 
 Albatros, une pièce de théâtre de Fabrice Melquiot (2004).

Avions 
 Albatros, une ancienne société de construction aéronautique allemande
Albatros, un ULM fabriqué par la société Aviasud
 Albatros, un aéroplane construit par Gustave Whitehead en 1905
 Aero L-39 Albatros, un avion à réaction tchécoslovaque

Navires 
 Albatros, un bateau à vapeur (1912)
 Albatros, un torpilleur de la marine allemande de classe Type 1923 en service de 1928 à 1940
 Albatros, un contre-torpilleur de la Marine nationale  de la classe Aigle en service de 1930 à 1959
 Albatros, une goélette à hunier allemande
 Albatros, un navire de croisière affrété par Phoenix Reisen entre 1993 et 2003
 Albatros, un hydroptère construit pour la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman en 1964
 Albatros, un patrouilleur de la Marine nationale en service de 1966 à 2015
 Albatros, en 1967 un remorqueur de haute mer de la Marine royale néerlandaise, transféré en 1997 à la marine belge

Sport 
 Albatros, en deux-roues, une figure de stunt
 Albatros, au golf, un coup qui a pour effet de jouer le trou en trois coups sous le par
 Albatros, le parcours du Golf National où se déroule l'Open de France
 Albatros de la Grande Motte, une équipe de baseball
 Les albatros, une équipe de hockey sur glace de Brest

Autres 
 Albatros, dans le jeu vidéo Final Fantasy X-2, des chasseurs de sphères
 Avenue des Albatros, une avenue à Bruxelles
 Albatros, une société de production française créée en 1922 par Alexandre Kamenka (1888-1969)
 Albatros, un autocar de la marque CBM. Il a été produit en 23 exemplaires entre début 1980 et 
 Albatros, un groupement d'intérêt scientifique (GIS) associant Thales et le pôle universitaire et de recherche scientifique de Bordeaux

Notes et références

Voir aussi 
 , deux sous-espèces d'albatros